Тантонві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 75 км на південь від Меца, 26 км на південь від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 279 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 652,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 
 Тантонвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Тантонвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тантонвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тантонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тантонвіль на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель